Antoninek – poznańskie osiedle w dzielnicy Nowe Miasto
 Poznań Antoninek – stacja kolejowa w Antoninku
 Wiadukt Antoninek w Poznaniu
 Staw Antoninek
 Antoninek – wieś w województwie mazowieckim
 Antoninek – osada w województwie wielkopolskim, w powiecie poznańskim, w gminie Stęszew

Zobacz też
 
 Antoninki